Чемпионат Азии по дзюдо 2012 года прошёл 27-29 апреля в Ташкенте (Узбекистан).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2012
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Узбекистане
2012 год в дзюдо
Апрель 2012 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте